Amalienburg steht für:

 Amalienburg (Nymphenburg), Gebäude im Schlosspark Nymphenburg in München
 Amalienburg, Trakt der Wiener Hofburg; siehe: Hofburg#Amalienburg
 Amalienburg (Grimma), Siedlung in der Flur des Ortsteils Förstgen der Großen Kreisstadt Grimma in Sachsen
 Amalienburg, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Gildnica

Siehe auch:
 Schloss Amalienborg